La Central puede referirse a:

 La Central, localidad de la Argentina;
 La Central, localidad de México;
 Biblioteca Central de Cantabria, biblioteca en Santander, España.